Кудино — топоним в России:
 Кудино — деревня в Кировском городском округе Кировской области.
 Кудино — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Кудино-Слобода